Соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 8 августа в водном центре имени Марии Ленк. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из 8 стран. Действующие олимпийские чемпионы в данной дисциплине китайские прыгуны Цао Юань и Чжан Яньцюань. На этот раз победителем вновь стал дуэт из Китая Линь Юэ и Чэнь Айсэнь.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование 
Соревнования в синхронных прыжках проходят в один раунд, во время которого спортсмены выполняют по 6 прыжков — 2 обязательных и 4 произвольных, Дуэт, набравший наибольшую сумму баллов, становится обладателем золотых медалей,

Движение по турам

Потуровая таблица

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры на сайте Международной федерации плавания (FINA)